Die Fußball-Bezirksliga Rostock 1954/55 war die dritte Spielzeit der Bezirksliga Rostock auf dem Gebiet des Deutschen Fußball-Verbandes (DFV). Sie wurde vom eingesetzten Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock organisiert, war die höchste Spielklasse im Bezirk und unter der DDR-Liga die dritthöchste im Ligasystem. Die Bezirksliga Rostock 1954/55 wurde im Rundenturnier ausgetragen, begann am 20. September 1953 und endete am 24. April 1955.

Durch den Aufstieg der BSG Motor Warnowwerft Warnemünde in der Vorsaison in die DDR-Liga – und einem fehlenden Absteiger aus selbiger Spielklasse in die diesjährigen Bezirksliga Rostock – verjüngte sich das Teilnehmerfeld dieser Saison auf 12 Mannschaften. 

Die beiden Aufsteiger aus den Bezirksklassen, die BSG Lokomotive Stralsund und die SG Dynamo Schönberg, konnten die Klasse halten, die BSG Empor Grevesmühlen und die BSG Lokomotive Ribnitz hingegen stiegen in die Bezirksklasse ab. Zum Schluss der Saison wurde die BSG Motor Stralsund Bezirksmeister und qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur II. DDR-Liga 1955, in welche sich die Stralsunder vom 1. Mai 1955 bis 26. Juni 1955 in Staffel 1 mit der BSG Chemie Torgau, der BSG Aktivist Bleicherode der BSG Lok Cottbus sowie der BSG Traktor Gröningen auseinandersetzten durften. Mit 6 Siegen, 2 Niederlagen, 12:4 Punkten und 17:12 Toren wurde man Tabellenerster und stieg auf – blieb jedoch drittklassig.

Abschlusstabelle 
Zur Berechnung der Tabelle wurde die Zweipunkteregel angewandt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. In der linken Spalte aufgelistet ist die jeweilige Heimmannschaft, die Gastmannschaft hingegen in der oberen Reihe.

Einzelnachweise 

1954
Fußballsaison 1954/55